Карл Рённе:
 Рённе, Карл Иванович (1720-е — 1786) — генерал-поручик, второй кавалер ордена св. Георгия 3-й степени.
 Рённе, Карл Эвальд (Карл Магнусович Рейн; 1663—1716) — русский генерал от кавалерии, сподвижник Петра Великого, участник Северной Войны и Прутского похода.